Douglas Hickox (1929-1988), réalisateur britannique, père de :
 Anthony Hickox (1964-), acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 , (1964-), monteuse britannique de films ;
 James D.R. Hickox (1965-), réalisateur, producteur et scénariste britannique
 Jamie Hickox (1964-), joueur de squash anglo-canadien ;
 Richard Hickox (1948–2008), chef d'orchestre anglais ;
 Sidney Hickox  (1895-1982), directeur de la photographie américain.
Patronyme anglais